Ferreira do Zêzere (gemeente), gemeente in Portugal
 Ferreira do Zêzere (freguesia), freguesia in Portugal